Uva de gato puede referirse a:
 el nombre común de la planta Sedum album;
 el nombre común de la planta Sedum hirsutum; o
 el nombre común de la planta '''''Sedum sediforme.